Gozdowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Gozdowo, dans le powiat de Sierpc
 du village de Gozdowo, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Gozdowo